Митрополи́т Филаре́т (в схиме Феодо́сий, в миру Фёдор Гео́ргиевич Амфитеа́тров; , село Высокое, Кромский уезд, Орловское наместничество — , Киев) — епископ Православной российской церкви; с  года митрополит Киевский и Галицкий. Член Святейшего правительствующего синода (1836—1842). Член Академии Российской (1837). Родной брат литератора и педагога Семёна Раича.

Биография 
Родился  года в селе Высоком Кромского уезда Орловской губернии в семье священника Георгия Никитича Амфитеатрова. Родился практически слепым и воспитывался дедом. Когда внук в 6 лет стал хорошо видеть, дед начал учить его грамоте. В 1789 году был зачислен сразу во второй класс Орловского духовного училища. В 1795 году поступил в Севскую духовную семинарию, которую окончил в 1797 году. В ноябре 1798 года был пострижен в монашество с именем Филарет;  1798 года был рукоположён во иеродиакона, а  1799 года — в иеромонаха. Включён в число иеромонахов московского Донского монастыря.

Был учителем поэзии (с марта 1798), риторики (1700—1801) и философии (1801—1802) в Орловской семинарии; с 1802 года состоял в ней ректором и преподавателем богословия; игуменом Свенского монастыря (1802-1804). По просьбе епископа Орловского Досифея был переведён в Уфу. В октябре 1804 года был возведён в сан архимандрита Успенского монастыря в Уфе и стал руководить Оренбургской духовной семинарией.

В 1810 году при деятельном участии переехавшего в Санкт-Петербург Петра Турчанинова получил назначение ректором и учителем богословия Тобольской духовной семинарии.

Благодаря положительным отзывам  1813 года был вызван в Санкт-Петербург на «чреду священнослужения» и проповеди слова Божия и назначен настоятелем Волоколамского Иосифова монастыря.

По предложению ректора Санкт-Петербургской духовной академии Филарета (Дроздова), впоследствии митрополита Московского, указом Комиссии духовных училищ от  1814 года Филарет (Амфитеатров) был назначен инспектором Санкт-Петербургской духовной академии, где был удостоен степени доктора богословия (август 1814), но не за научные труды, а по должности и за безукоризненный образ жизни. В том же году был переведён в должности инспектора во вновь открывавшуюся Московскую духовную академию; с марта 1816 года — ректор этой академии и профессор богословских наук (был в новой академии единственным преподавателем богословия, читавшим лекции экзегетического содержания. Его курс лекций представлял собой сокращённый вариант богословия Феофана Прокоповича. При этом он старался избегать любых заимствований у западных богословов, опасаясь, «как бы из источников западной учёности нечувствительно не привнести в своё учение чего-нибудь мутного, нечистого». Весь курс представлял собой положительное учение, исключавшее какую бы то ни было полемику, противопоставления и т. п. Книгу Бытия Филарет (Амфитеатров) толковал, руководствуясь комментариями Филарета (Дроздова).

С 1817 года управлял Воскресенским Новоиерусалимским монастырём;  года он был хиротонисан во епископа Калужского и Боровского;  1825 года указом Святейшего синода был переведён в Рязанскую епархию;  1826 года был возведён в сан архиепископа и назначен членом Комиссии духовных училищ;  1828 года назначен архиепископом в Казань, где обратил в православие более 5000 иноверцев. В 1836—1837 годах был главой Ярославской и Ростовской епархии;  1837 года назначен митрополитом Киевским.

 1841 года тайно принял схиму с именем Феодосий.

Был награждён  1839 года орденом Святого Андрея Первозванного. Состоял почётным членом духовных академий: Киевской, Московской, Санкт-Петербургской и университетов: Киевского и Казанского; состоял действительным членом Московского общества истории и древностей Российских.

Высочайшим рескриптом от  1856 года (день коронации императора Александра II) ему пожалованы алмазные знаки ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Скончался  года.

Отношения к русскому переводу Библии 
В 1820 году, когда в России начала проводиться работа по переводу Священного Писания на русский язык, Преосвященный Филарет выступил против этого начинания.

Русское наречие не может передать Священного Писания со всею силою и верностию, каким отличается перевод славянский, в котором доступно понятию всё то, что только нужно для назидания верных к вечному их спасению… Надобность состоит не в переводе Библии на русский язык, а в прилежном изучении славянского языка во всех наших духовных и светских училищах и в повседневном прилежном чтении на нём Священного Писания.

Его взгляд на русский перевод Библии не совпадал со взглядом на данную проблему митрополита Филарета (Дроздова), мнение которого о необходимости русского перевода было принято Святейшим Синодом в результате синодального рассуждения, санкционировавшим новый перевод Писания. Оба святителя оставались на своих позициях по данному вопросу до конца жизни.

В литературе 
Писатель Николай Лесков оставил воспоминания о киевском митрополите, посвятив ему главу книги «Мелочи архиерейской жизни» и рассказ «Владычный суд», в котором характеризует Филарета как «благодушнейшего иерарха русской церкви».

Канонизация 

Первоначально был причислен к лику местночтимых святых. 8 декабря 2005 года его имя было внесено во всероссийский месяцеслов по благословению Патриарха Алексия II.

Определением Архиерейского собора РПЦ от 3 февраля 2016 года установлено общецерковное почитание митрополита Филарета (Амфитетрова)

Память в день его преставления — , а также трижды в год в дни памяти соборов святых: ростово-ярославских — , сибирских и рязанских —  и преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, — .

Примечания

Литература 
 Письма высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Киевского и Галицкого к Кириллу, архиеп. Подольскому. — Казань: тип. Ун-та, 1876. — 76 с. — (Материалы для истории русской церкви).
 Митрополит Киевский святитель Филарет. — Нью-йорк : Издание Новой Коренной Пустыни, 1965. — 72 с. — (Библиотека благочестивого читателя).
 
 
 
 Климкова М. А. Письма архимандрита Иннокентия (Соколова) к святителю Филарету (Амфитеатрову) // Вестник церковной истории. — 2011. — № 3-4. — С. 117—136.
 Сильвестр (Стойчев), епископ. Святитель Филарет Амфитеатров и духовные школы Киева // Труди Київської духовної академії № 30. 2019. — С. 50-60

Ссылки 
 Филарет (Амфитеатров) На сайте Русское Православие
 Филарет (Амфитеатров) // на сайте «Энциклопедия Древо»
 Святитель Филарет (Амфитеатров Федор Григорьевич) архиепископ Казанский и Симбирский с 25 февраля 1827 года, Казанский и Свияжский с 10 февраля 1832 года по 19 сентября 1836 года.

Богословы Российской империи
Святые по алфавиту
Христианские святые XIX века
Святители
Канонизированные в XXI веке
Митрополиты Русской православной церкви
Главы Ярославской и Ростовской епархии
Митрополиты Киевские
Члены Академии Российской
Святые Украины
Ректоры Тобольской духовной семинарии
Ректоры Московской духовной академии
Архиереи, принявшие великую схиму
Собор Сибирских святых
Собор Рязанских святых
Персоналии:Донской монастырь
Персоналии:Иосифо-Волоцкий монастырь
Настоятели Новоиерусалимского монастыря
Персоналии:Уфимский Успенский монастырь
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени